Сарасуа () — испанская фамилия. Известные носители:
 Сарасуа, Висенте (род. 1944) — мексиканский теннисист, победитель показательного и выставочного теннисных турниров Олимпийских игр 1968 года в мужском парном разряде.
 Сарасуа, Рената (род. 1997) — мексиканская профессиональная теннисистка, племянница Висенте Сарасуа.